De Vries é um nome comum neerlandês. Pode referir-se a:

Pessoas
Adriaen de Vries
Gustav de Vries
Hugo de Vries
Peter de Vries

Ver também